Muthmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Muthmann (* 1956), deutscher Politiker (Freie Wähler, FDP)
 Friedrich Muthmann (1901–1981), deutscher Kunsthistoriker
 Günther Muthmann (1903–1985), deutscher Fahrzeugfabrikant
 Johann Muthmann (1685–1747), deutscher Theologe und Geistlicher
 Robert Muthmann (1922–2017), deutscher Politiker, Landrat des Landkreises Wegscheid, und Autor
 Volker Muthmann (* 1977), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 1,1,2,2-Tetrabromethan (Muthmanns Flüssigkeit)